Артель старателей «Полярная» — золотодобывающее предприятие, находящееся на Крайнем Севере, на территории Иультинского района Чукотского автономного округа.

История 
Артель образована в 1976 году при Полярнинском горно-обогатительном комбинате для отработки бедных и забалансовых россыпей. В 1979 году в её состав вошли ещё 3 небольших артели.

Производственная деятельность 
Предприятие разрабатывает золотоносные россыпи Рывеемского, Пильхинкуульского и Куветского месторождений. Добыча ведется открытым способом. Практикуется вахтовый метод работы.

В последние годы объём добычи снижается, если в 2005 году предприятием было произведено 987 кг золота, то в 2009 — только 243 кг.

За всё время существования артели было добыто ок. 30 тонн драгметалла.

Производственная инфраструктура 
Производственная база находится в посёлке Полярный. В состав артели входит транспортные и ремонтные цеха, высоковольтная ЛЭП Полярный — Кувет, подсобное хозяйство. Для обеспечения собственных потребностей в энергоресурсах артель разрабатывала месторождение каменного угля Дальнее.

Имеется представительство в Москве.

См. также 
 Полярнинский горно-обогатительный комбинат
 Полярный (Чукотский автономный округ)

Примечания

Источники 
 Док. фильм — Артель «Полярная»

Золотодобывающие компании России
Предприятия Чукотского автономного округа